Dolina Prądnika
 Dolina Prądnika (użytek ekologiczny)
 Dolina Prądnika (Natura 2000)